Jean Lemaire de Belges (1473-1524), poète d'expression française ;
 Jean Lemaire dit Lemaire-Poussin (1601(?)-1659), peintre français ;
 Jean Lemaire (1904-1986), avocat de Philippe Pétain ;
 Jean Lemaire, compositeur de musique de films (dont Un merveilleux parfum d'oseille (1969)).